Bachl heißen folgende geographischen Objekte:

 Bachl (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Bachl (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr i.NB, Landkreis Kelheim, Bayern

 Bachl (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Bachl (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Bachl (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Bachl (Gemeinden Axams, Grinzens), Dorf bei Grinzens und Ortschaft von Axams, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Bachl ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bachl (* 1899–?), deutscher SS-Oberführer
 Franz Bachl (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Gottfried Bachl (1932–2020), österreichischer Theologe, Professor für katholische Dogmatik
 Hans Bachl (1917–1985), österreichischer Chorleiter und Musikpädagoge
 Karl Bachl (* 1950), deutscher Industrieller in Deching (Bayerischer Wald)
 Kunigunde Bachl (1919–1994), Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein
 Norbert Bachl (* 1947), österreichischer Sportmediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bachel
 Pachl